Mecca puede referirse a:
 Mecca (California), lugar designado por el censo en el condado de Riverside, estado estadounidense de California. 
 Mecca (Indiana), pueblo en el condado de Parke, estado estadounidense de Indiana.
 Municipio de Mecca (condado de Trumbull, Ohio).
 Nombre en inglés de La Meca.
 Mecca-Cola, refresco.
 MECCA Arena, estadio multideportivo.